Obertalbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Obertalbach (Ehrenbach), linker Oberlauf des Ehrenbachs (zur Pitze) bei Arzlair, Gemeinde Arzl im Pitztal, Bezirk Imst, Bundesland Tirol
 Obertalbach (Gremmelsbach), linker Oberlauf bis zum Grundbauernhof des Zinkens Obertal des Gremmelsbachs, rechter Zufluss der Gutach im Zinken Untertal, alle Orte im Stadtteil Gremmelsbach von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Obertalbach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs (über einen Mühlkanal dort zur Jagst) in Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Obertalbach (Landscheider Bach), linker Zufluss des Landscheider Bachs (zum Würzbach) vor Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Obertalbach (Ostrach), linker Oberlauf der Ostrach (Iller) bis zum Giebelhaus, Markt Bad Hindelang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Obertalbach (Schonach), linker Oberlauf bis in Schonach im Schwarzwald der Schonach, linker Zufluss der Gutach in Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Obertalbach (Steinwasser), rechter Zufluss des Steinwassers unterm Sustenpass in der Gemeinde Innertkirchen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Obertalbach (Talbach), linker Oberlauf des Talbachs (zur Enns) bis Untertal, Stadtgemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark

Ortschaft;
 Obertalbach (Hergiswil bei Willisau) Siedlungsplatz in der Gemeinde Hergiswil bei Willisau, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Oberalbach
 Oberbalbach
 Oberkalbach
 Obersalbach
 Talbach